Assembler – software
 Assembler – linguaggio di programmazione (nome improprio per Assembly)